Дешино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дешино — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Дешино — село в Первомайском районе Ярославской области.